Sadocepheus är ett släkte av kvalster. Sadocepheus ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sadocepheus